Jedi (Jedi): A Star Wars univerzumban játszódó, öt különböző történetből álló képregénysorozatot John Ostrander írta. 2003. február és 2004. július között képregényfüzetekben, 2003. július és 2004. november között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2012. augusztus és 2012. október között Omnibus képregényekben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg a második, harmadik történet: Shaak Ti, Aayla Secura 2004. októbere és decembere között, majd az ötödik történet: Yoda 2005 augusztusában képregényfüzetekben. A Jedi történetei 22 és 21 évek között játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Dark Horse Comics

Mace Windu

Shaak Ti

Aayla Secura

Dooku

Yoda

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 1

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények